Edelbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Raphaela Edelbauer (* 1990), österreichische Schriftstellerin
 Walter Edelbauer (1935–2011), österreichischer Autor und Heimatforscher
 Wolfgang Edelbauer († 1539), 35. Abt von Stift Lilienfeld